Целинный — посёлок в Кытмановском районе Алтайского края. Входит в состав Октябрьского сельсовета.

География 
Расположен на правом берегу реки Татарка притоке реки Харабы, в 2 км юго-востоку от центра сельского поселения посёлка Октябрьского.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 %.

Примечания 

Населённые пункты Кытмановского района